Vuilleminia — рід грибів родини кортіцієві (Corticiaceae). Назва вперше опублікована 1902 року.

Класифікація 
До роду Vuilleminia відносять 20 видів:

Примітки

Джерела 

 Maire. 1902. Recherches cytologiques et taxonomiques sur les basidiomycètes. Bulletin de la Société Mycologique de France. 18(Suppl.):1-212 — P.81

Кортіціальні
Роди грибів